Zhang Jie (écrivain)
 Zhang Jie (haltérophilie)